Делапорт () — французская фамилия.

Известные носители 
 Делапорт, Луи (1842 — 1925) — французский исследователь и художник.
 Делапорт, Мария (1838 — ?) — французская актриса и педагог.
 Делапорт, Мишель (1806 — 1872) — французский драматург.
  (1868 – 1928) — немецко-американский миссионер и переводчик.